Een verkeersweg:
N245 (België)
N245 (Nederland), zie Provinciale weg 245
N245 (Zwitserland)